Alexandrowski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Alexandrowski rajon (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Alexandrowski rajon (Perm), in der Region Perm
 Alexandrowski rajon (Stawropol), in der Region Stawropol
 Alexandrowski rajon (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Alexandrowski rajon (Wladimir), in der Oblast Wladimir